Wroxeter (Engeland)
 Wroxeter (Ontario), Canada
 Wroxeter (Brits-Columbia), Canada